Да́вид Но́сек (; 19 февраля 1981, Тршинец) — чешский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Оцеларжи».

Карьера 
Давид Носек начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе родного клуба чешской Экстралиги «Оцеларжи», выступая до этого за его фарм-клуб. В составе «Оцеларжи» Давид выступал на протяжении четырёх сезонов, набрав за это время 20 (6+14) очков в 127 проведённых матчах. Конец сезона 2002/03 Носек провёл в составе клуба «Гавиржов», после чего он подписал контракт со «Злином», в составе которого он добился основных успехов в своей карьере, завоевав золотые и серебряные награды чешского первенства.

Давид выступал за «Злин» на протяжении почти семи сезонов, набрав за это время 89 (32+57) очков в 401 проведённом матче. 26 января 2010 года Носек был обменян в клуб «Энергия» на Ярослава Кристека. В клубе из Карловых Вар Давид также стал одним из основных защитников, в 92 проведённых матчах набрав 40 (19+21) очков. 3 декабря 2011 года из-за возникших финансовых проблем руководству чешского клуба пришлось отдать Носека в аренду до конца сезона 2011/12 нижнекамскому «Нефтехимику».

9 декабря в своём первом же матче в Континентальной хоккейной лиге, в котором нижнекамцы играли против рижского «Динамо», Давид открыл счёт своим шайбам в лиге.

Международная 
В составе сборной Чехии Давид Носек принимал участие в юниорском чемпионате мира 1999 года, а также молодёжном первенстве мира 2001 года на котором он вместе с командой завоевал золотые награды. На взрослом уровне Давид призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезонах 2000/01, 2001/02, 2006/07 и 2008/09, набрав 3 (2+1) очка в 20 проведённых матчах.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи 2001.
 Чемпион Чехии 2004.
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2005 и 2015
 Лучший снайпер-защитник чемпионата Чехии 2013 (13 шайб)

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 сентября 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой